Хаутон () — англоязычная фамилия. Известные носители:

 Хаутон, Майкл (род. 1949) — британский вирусолог, лауреат Нобелевской премии по медицине и физиологии 2020 года.
 Хаутон, Рэй (род. 1962) — ирландский футболист.